Архимандрит Арсений (, в миру Райко Матич, ; 18 января 1965, Мрджановци село, община Купрес) — настоятель Монастырья  Бешеново, Сербской православной церкви.

Биография 
Архимандрит Арсений родился 18 января 1965 года в село Мрджановци община Купрес. В крещении получил имя Райко.

В 2000 года окончил Богословская школа в Крка, монастырь Далматинской епархия Сербской православной церкви.

В 2001 года окончил Богословский факультет Белградского университета в Белграде.

Был пострижен в монашество 7 июля 1985 года в Монастырь Житомислич, рукоположён во иеродиакона.

19 августа 1985 года в Монастырь Житомислич в Мостар рукоположен во иеромонаха.

В 2012 году был возведён в сан архимандрита. Удостоен сана игумена в  Монастырья Бешеново 5 марта 2012 года от епископа Василийя.

Примечания 

Архимандриты Сербской православной церкви

Игумены Сербской православной церкви